Polscy medaliści letnich igrzysk olimpijskich
 Polscy medaliści zimowych igrzysk olimpijskich

Zobacz też:
 polscy olimpijczycy
 medaliści igrzysk olimpijskich